Хаши́ев — чеченская и ингушская фамилия. Известные носители:
 Хашиев, Ислам Рустамович (1990) — российский самбист, призёр чемпионата России;
 Хашиев, Магомед Хамитович (1977—2004) — участник террористического подполья, «эмир Сунженского района», один из организаторов теракта в Беслане.